Mattias Nilsson (ur. 1982) – szwedzki biathlonista
 Mattias Nilsson (ur. 1983) – szwedzki żużlowiec